Die Abkürzung PGU steht für:

 Peninsular Gas Utilisation, ein Pipelinenetz für Erdgas in Malaysia
 Pestalozzi-Gymnasium Unna, eine Schule in Nordrhein-Westfalen
 Perwoje glawnoje uprawlenije, den Auslandsnachrichtendienst der Sowjetunion

PGU